Eleanor ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eleanor (Alabama), im Dallas County
 Eleanor (Florida), im Holmes County
 Eleanor (Illinois), im Warren County
 Eleanor (Iowa), im Butler County
 Eleanor (Mississippi), im Coahoma County – nicht mehr existent
 Eleanor (West Virginia), im Putnam County
 Eleanor Village, im Dougherty County, Georgia
 Eleanor Villas, im Hillsborough County, Florida

in Puerto Rico:
 Eleanor Roosevelt (Puerto Rico), in San Juan

im NRHP gelistete Objekte:
 Eleanor Roosevelt School in Warm Springs, Georgia, ID-Nr. 10000019

Eleanor bezeichnet:
 Eleanor (Vorname), weiblicher Vorname
 Eleanor & Park, Jugendroman von Rainbow Rowell aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Eleanor Rigby